CESL steht als Abkürzung für:

 China-EU School of Law, Fakultät an der China University of Political Science and Law
 Common European Sales Law, siehe Gemeinsames Europäisches Kaufrecht

Abkürzung